Curton est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 
 Saint-Martin-Curton commune française du département de Lot-et-Garonne ;
 Tizac-de-Curton, commune française du département de la Gironde ;

Patronyme 

 Famille de Curton, famille noble française du Château de Curton :
 Raimond de Curton 
 Régin de Curton 
 Amanieu de Curton
 Arnaut de Curton
 Petiton de Curton
 Sénebrun de Curton
 Anne de Curton
 Bernard Curton (1962-), athlète français de course d'ultrafond ;
 Charlotte de Curton, née de Vienne (1513-1575), épouse de Joachim de Chabannes-Curton, gouvernante des enfants de la famille royale française ;
 Émile de Curton (1908-1993), médecin militaire, administrateur colonial et diplomate français ;
  (1502-1559), chevalier d'honneur de la reine Catherine de Medicis, sénéchal de Toulouse ;
 Octave de Chabannes-Curton (1803-1889), amiral, administrateur colonial et homme politique français.

Architecture 
 Château de Curton, château viticole médiéval français situé à Daignac dans le département français de la Gironde ;
 Dolmen de Curton, dolmen français situé sur la commune de Jugazan dans le département de la Gironde.

Patronyme français